Муха́ммед Али́ (Моха́ммед Али́, Муха́ммад Али́):

Правители 
 Мухаммед Али (?—?) — 13-й султан Брунея, правивший страной в 1660 году.
 Мухаммед Али (1769—1849) — вице-король (хедив) Египта с 1805 года, преобразователь, поднимавший несколько войн за независимость от Османской империи. Считается основателем Египта как современного государства.
 Мохаммад Али-шах (1872—1924) — шах Персии (1907—1909).
 Мухаммед Али Раджаи (1933—1981) — иранский государственный и политический деятель, президент Ирана (1981), премьер-министр Ирана (1980—1981).
 Геди, Али Мохаммед (род. 1951) — сомалийский государственный и политический деятель, премьер-министр Сомали (2004—2007).
 Али Махди Мухаммед (род. 1939) — сомалийский военный, политический и государственный деятель, президент Сомали (1991—1997).
 Муджавар, Али Мухаммед (род. 1953) — йеменский государственный деятель, премьер-министр Йемена (2007—2011).

Спортсмены 
 Мухаммед Али (1942—2016; до 1965 носил имя Кассиус Клей) — знаменитый боксёр из США, один из лучших в истории бокса.
 Мухаммед Али (род. 1975) — египетский боксёр, серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года.
 Мухаммед Али — игрок сборной Пакистана по крикету.
 Баннут, Мохаммед Али (род. 1976) — профессиональный ливанский культурист.

Другие 
 Мухаммед Али — пакистанский актёр.
 Мухаммад Али — персидский художник, работал в 1600—1625 годах в Индии.
 Мухаммад Али — персидский художник, работал в 1630—1660 годах в Исфахане.